Wysox Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wysox Township (Illinois)
 Wysox Township (Pennsylvania)